Dit is een lijst van secretarissen van de Nederlandse Hoge Raad van Adel.